American Motor Company steht für:

 American Motor Company (Massachusetts), US-amerikanischer Hersteller von Automobilen aus dem Bundesstaat Massachusetts
 American Motor Company (New York), US-amerikanischer Hersteller von Automobilen aus dem Bundesstaat New York